Gabi – hiszpański piłkarz (ur. 1983)
 Gabi – brazylijska siatkarka (ur. 1993)